Марко Фу Качун (; 23. април 1979) професионални је играч снукера из Хонгконга.

Успеси

Рангирана финала: 8 (3 победе, 5 пораза)

Извори

Спољашње везе 

 Профил на -{World Snooker}-

Рођени 1978.
Играчи снукера
Хонгконжани